Los 40 (estilizado como LOS40) es una estación radial panameña de origen español.
 
LOS40 está presente en otros países como España, país original de la emisora y en varios países de Hispanoamérica como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, entre otros). Es una emisora joven, dinámica y dedicada a la tendencia de la música actual, tanto en español como en inglés.

Enlaces externos 
 Sitio web oficial

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
 
 

 

 
Emisoras de radio de Panamá
Panama
Emisoras de radio fundadas en 2003